Список родів родини Аїзових:

Список, який містить 146 визнаних родів родини Аїзових (Aizoaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List» — спільного інтернет-проекту Королівських ботанічних садів у К'ю і Міссурійського ботанічного саду.

Поруч з науковою назвою стоять українські назви, підтверджені авторитетними джерелами.

A 

 Acrodon
 Acrosanthes
 Aethephyllum
 Aizoanthemum
 Aizoon
 Aloinopsis
 Amphibolia
 Antegibbaeum
 Antimima
 Apatesia
 Arenifera
 Argyroderma — аргіродерма
 Astridia

B 
 Bergeranthus
 Berresfordia
 Bijlia
 Braunsia
 Brianhuntleya

C 
 Calamophyllum
 Carpanthea
 Carpobrotus
 × Carruanthophyllum
 Carruanthus
 Caryotophora
 Cephalophyllum
 Cerochlamys
 Chasmatophyllum
 Cheiridopsis
 Circandra
 Cleretum
 Conicosia
 Conophytum — конофітум
 Corpuscularia
 Cylindrophyllum
 Cypselea

D 
 Deilanthe
 Delosperma
 Dicrocaulon
 Didymaotus
 Dinteranthus
 Diplosoma
 Disphyma
 Dorotheanthus
 Dracophilus
 Drosanthemum

E 
 Eberlanzia
 Ebracteola
 Enarganthe
 Erepsia
 Esterhuysenia
 Eurystigma

F 
 Faucaria — фаукарія
 Fenestraria — фенестрарія
 Frithia

G 
 Galenia
 Gibbaeum
 Glottiphyllum — ґлотіфілум
 Gunniopsis

H 
 Hallianthus
 Hammeria
 Hereroa
 Herrea
 Herreanthus
 Hymenocyclus
 Hymenogyne

I 
 Ihlenfeldtia

J 
 Jacobsenia
 Jensenobotrya
 Jordaaniella
 Juttadinteria

K 
 Kensitia
 Khadia

L 
 Lampranthus
 Lapidaria
 Leipoldtia
 Lithops — літопс

M 
 Machairophyllum
 Macrocaulon
 Malephora
 Maughaniella
 Mesembryanthemum
 Mestoklema
 Meyerophytum
 Micropterum
 Mitrophyllum
 Monilaria
 Mossia
 Muiria

N 
 Namaquanthus
 Namibia
 Nananthus — нанантус
 Nelia
 Neohenricia
 Neorhine

O 
 Octopoma
 Odontophorus
 Oophytum
 Ophthalmophyllum — офтальмофілум
 Opophytum
 Orthopterum
 Oscularia
 Ottosonderia

P 
 Peersia
 Phyllobolus
 Pleiospilos — плейоспілос
 Plinthus
 Polymita
 Prenia
 Prepodesma
 Psammophora
 Psilocaulon
 Punctillaria

R 
 Rabiea
 Rhinephyllum
 Rhombophyllum
 Ruschia — рушія
 Ruschianthemum
 Ruschianthus

S 
 Saphesia
 Sarcozona
 Sceletium
 Schlechteranthus
 Schwantesia — швантезія
 Sesuvium
 Skiatophytum
 Smicrostigma
 Sphalmanthus
 Stayneria
 Stigmatocarpum
 Stoeberia
 Stomatium
 Synaptophyllum

T 
 Tanquana
 Tetragonia
 Thyrasperma
 Titanopsis
 Trianthema
 Tribulocarpus
 Trichodiadema — тріходіадема

V 
 Vanheerdea
 Vanzijlia
 Verrucifera
 Vlokia

W 
 Wooleya

Z 
 Zaleya
 Zeuktophyllum

Примітки

Посилання 

 http://data.kew.org/cgi-bin/vpfg1992/genlist.pl?AIZOACEAE 
 Aizoaceae на сайті «Plantsystematics»  
 Aizoaceae на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Aizoaceae 

 
Аїзові
Аїзові